Svenska cupen 1947 var den sjunde säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Malmö FF besegrade AIK med 3–2 inför  åskådare. Då Malmö FF var regerande Svenska cupmästare blev man det första laget att vinna cuptiteln två år i rad.

Matcher

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Kvalomgång 3

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1947
Fotboll i Sverige 1947
Fotbollssäsongen 1947